ǅ (kleingeschrieben ǆ, großgeschrieben Ǆ, IPA-Aussprache []) ist eine Ligatur aus D und Ž und der siebte Buchstabe des serbo-kroatischen Alphabets sowie den lateinischen serbischen und mazedonischen Alphabeten. Sie ist die lateinische Form des kyrillischen Buchstaben Џ. Ausgesprochen wird der Buchstabe wie das „J“ in „Jeans“ oder „Jackson“. Unicode enthält die Zeichen an den Codepunkten U+01C4 (Ǆ), U+01C5 (ǅ) und U+01C6 (ǆ). Sie werden eher selten in Digitalmedien benutzt und sind nicht auf kroatischen Tastaturen vertreten.

Lateinischer Buchstabe